Глебовичи — многозначный термин:
 Глебовичи — шляхетский род.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Глебовичи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Украина 
 Глебовичи — село в Перемышлянском районе Львовской области.